

Населені пункти та їхні частини
 Роґужно — гміна в Ґрудзьондзькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Роґузьно — село в гміні Роґужно Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роґузьно — село в гміні Людвін Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Рогужно (Роґузьно) — село в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Роґузьно — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Роґузьно — село в гміні Доманевіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Роґузьно — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Роґузьно — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Роґузьно — частина села Хрустово в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки